Mutter může být:

někdo z lidí:
 Anne-Sophie Mutterová, německá houslistka
 Carol Mutterová, americká generálporučice
 Scott Mutter, americký fotograf
 Stefan Mutter, švýcarský cyklista

nebo
 Mutter (album) –  album skupiny Rammstein
 Mutter (skladba) – skladba z tohoto alba
 Mutter (správce oken) – správce oken